Xihe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xihe (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Xihe (socken i Kina, Hunan), 
 Xihe (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar